Воронцовский парк в Алупке — Алупкинский парк.
 Воронцовский парк в Москве — Воронцово (усадьба).
 Воронцовский парк в Симферополе — Салгирка (парк).